Lill-Sämsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Sämsjön (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (54,3 ha)
Lill-Sämsjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (14,5 ha)

Se även
Sämsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn